Даллас Джеймс Дрейк (; , Трейл, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист.

В 1989 году выбран на драфте клубом Детройт Ред Уингз (6-й раунд, 116-й номер). В юниорской лиге НСАА играл за команду Университета Северного Мичигана, в 1991 году стал победителем лиги.

Дебютировал в НХЛ в 1992 году.

Карьера в НХЛ 

Капитан Сент-Луис Блюз в 2005—2007 годах. В 2008 году в составе Детройт Ред Уингз выиграл Кубок Стэнли. В июле 2008 года объявил о завершении карьеры.

Ссылки 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Выпускники Университета Северного Мичигана
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»